Граса (порт. Graça) — топоним.

 Граса (Лиссабон) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Граса (Педроган-Гранде) — фрегезия в Португалии, входит в округ Лейрия.
 Граса (Сеара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.

Персоналии 
 Граса, Аилтон (род. 1964) — бразильский актёр.
 Граса Аранья, Жозе Перейра (1868—1931) — бразильский писатель и дипломат.
 Граса, Жайме (1942—2012) — португальский футболист.
 Граса Фильо, Ари (род. 1943) — бразильский волейболист, волейбольный функционер.